Соревнования по бадминтону в мужском одиночном разряде прошли с 16 по 21 августа 2004 года.

Медалисты

Соревнование

Финальные матчи

| RD1-score05-1=15
| RD1-score05-2=15
| RD1-score05-3=

| RD1-team06=
| RD1-score06-1=12
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Бао Чуньлай|CHN|2004|летних}}
| RD1-score07-1=15
| RD1-score07-2='''15
| RD1-score07-3=

| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=

| RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Ричард Вон|GBR|2004|летних}}
| RD1-score09-1=15
| RD1-score09-2='''15
| RD1-score09-3=

| RD1-team10=
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Сон Сын Мо|KOR|2004|летних}}
| RD1-score11-1=15
| RD1-score11-2='''15
| RD1-score11-3=

| RD1-team12=
| RD1-score12-1=12
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Ли Чонг Вей|MAS|2004|летних}}
| RD1-score13-1=15
| RD1-score13-2='''15
| RD1-score13-3=

| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=13
| RD1-score14-3=

| RD1-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Чэнь Хун|CHN|2004|летних}}
| RD1-score15-1=12
| RD1-score15-2=15
| RD1-score15-3=15

| RD1-team16=
| RD1-score16-1=15
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=9

| RD2-team01=
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=

| RD2-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Сони Дви Кункоро|INA|2004|летних}}
| RD2-score02-1=15
| RD2-score02-2='''15
| RD2-score02-3=

| RD2-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Пак Тхэ Сан|KOR|2004|летних}}
| RD2-score03-1=15
| RD2-score03-2='''15
| RD2-score03-3=

| RD2-team04=  
| RD2-score04-1=11
| RD2-score04-2=12
| RD2-score04-3=

| RD2-team05=
| RD2-score05-1=9
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=

| RD2-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Сон Сын Мо|KOR|2004|летних}}
| RD2-score06-1=15
| RD2-score06-2=15
| RD2-score06-3=

| RD2-team07=
| RD2-score07-1=11
| RD2-score07-2=15
| RD2-score07-3=12

| RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Чэнь Хун|CHN|2004|летних}} 
| RD2-score08-1=15
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=15

| RD3-team01=
| RD3-score03-1=10
| RD3-score03-2=15
| RD3-score03-3=15

| RD3-team04=
| RD3-score04-1=15
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=10

| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''15
| RD4-score01-3=9

| RD4-team02=

Ссылки 
 Результаты соревнований на sports-reference.com  

Бадминтон на летних Олимпийских играх 2004